Учитель — людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя.
 Учитель (журнал) — журнал для вчителів Галичини (1889—1914).
 «Учитель» — російський радянський художній фільм 1939 року.

Учи́тель — прізвище.

 Учитель Віктор Олександрович (1947) — депутат Державної думи Росії (1998—1999).
 Учитель Олексій Юхимович (1951, Ленінград) — російський кінорежисер, засновник і художній керівник кіностудії «РОК».
 Учитель Юхим Юлійович (1913, Тирасполь — 1988) — російський оператор і режисер документального кіно, народний артист СРСР (1976).